Great North Run — ежегодный полумарафон, который проводится в Ньюкасл-апон-Тайне, Великобритания. Является одним из самых престижных полумарафонов мира. Пробег основал известный в прошлом бегун Брендан Фостер. По критерию ИААФ имеет золотой статус. В 1991 году в рамках пробега прошёл 1-й чемпионат мира по полумарафону.

На трассе не фиксируются мировые рекорды, так как перепад высот не соответствует требованиям IAAF. В настоящее время перепад высот составляет 30,5 метров, вместо максимально допустимых 21 метр.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Полумарафоны